Mikołaj Abramowicz ist der Name folgender Personen:

* Mikołaj Abramowicz (General) († 1651), polnischer General
 Mikołaj Abramowicz (Jurist) (1788–1835), polnischer Jurist